La chromio-pargasite è un minerale, un anfibolo appartenente al sottogruppo degli anfiboli di calcio (una suddivisione del supergruppo dell'anfibolo) scoperto nella miniera di cromite di Akaishi sul monte Higashi-Akaishi nella prefettura di Ehime in Giappone ed approvato dall'IMA nel 2011 con il nome di ehimeite attribuito in base alla località di scoperta. Nel 2012, nell'ambito della revisione effettuata sul gruppo degli anfiboli, il nome è stato cambiato in chromio-pargasite.

Morfologia 
La chromio-pargasite è stata rinvenuta sotto forma di cristalli prismatici allungati in direzione dell'asse c di circa 1,5 cm e larghi circa 0,5 cm e coperti in alcuni casi di flogopite.

Origine e giacitura 
La chromio-pargasite è stata trovata nelle crepe della cromite associata con clinocloro povero di cromo, flogopite e kämmererite.

Questo minerale è di origine metamorfica, probabilmente si è formata per reazione della cromitite con il fluido metamorfico durante la fase retrograda della serpentinizzazione. Il cromo di cui è composta deriva dalla cromite contenuta nella cromitite mentre gli altri elementi provengono dal fluido metamorfico.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Anfibolo